Аллахвердиев () — фамилия азербайджанского происхождения. Происходит от имени Аллахверди, которое в переводе на русский язык означает «дарованный Аллахом». Женская форма — .

Известные носители 
 Аллахвердиев, Аладдин Мамед Гусейн оглы (род. 1947) — советский, российский и азербайджанский учёный, профессор.
 
 Аллахвердиев, Джалал Эйваз оглы (1929—2017) — советский, азербайджанский математик.
 Аллахвердиев, Керим Рагим оглы (род. 1944) — азербайджанский учёный, доктор физико-математических наук, профессор.
 Аллахвердиев, Махяддин Исмаил оглы (род. 1962) — азербайджанский и советский борец греко-римского стиля.
 Аллахвердиев, Мехман Ахлиман оглы (род. 1960) — советский и азербайджанский футболист и тренер.
 Аллахвердиев, Мирза Алекпер оглы (род. 1947) — азербайджанский учёный, доктор химических наук.
 Аллахвердиев, Мусеиб Абдулла оглы (1909—1969) — советский офицер, Герой Советского Союза (1945).
 Аллахвердиев, Рафаэль Ханали оглы (1945—2009) — глава Исполнительной власти города Баку (1993—2000), депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики II созыва.
 Аллахвердиев, Сулейман Ифхан оглы (род. 1950) — российский и азербайджанский учёный-биохимик, физиолог растений, член-корреспондент РАН (2022).
 Аллахвердиев, Тофик Али-Гейдар оглы (1917—1987) — азербайджанский советский хозяйственный и государственный  деятель.
 Аллахвердиев, Физули Ахлиман оглы (род. 1963) — советский и азербайджанский футболист.
 Аллахвердиев, Хабиб Мевлидинович (род. 1982) — российский профессиональный боксёр.
 Аллахвердиев, Шафидин Мевлидинович (род. 1979) — российский боксёр.
 Аллахвердиев, Эльбрус Гаджи оглы (1958—1993) — Национальный Герой Азербайджана.
 Аллахвердиев, Эльдар Гафарович (род. 1978) — украинский футболист, полузащитник, футзалист.
  
 Аллахвердиев, Эльшад Ахад оглы (род. 1973) — азербайджанский борец.

Аллахвердиева